Сборная России по мини-футболу начала 2011 год товарищескими матчами против сборной Бразилии по мини-футболу. До этого россияне 13 раз играли против бразильцев и все 13 матчей проиграли. Но в Екатеринбурге им удалось одержать первую в истории победу над звёздной командой южноамериканцев.

Первые официальные матчи россияне провели в феврале в рамках отбора на чемпионат Европы 2012 года. Поочерёдно обыграв сборные Финляндии, Сербии и Нидерландов, сборная России выполнила поставленную перед ней задачу.

Статистика 
 18 сыгранных матчей, 13 побед, 1 ничья, 4 поражения
 Забито 60 мячей, пропущено 28 мячей
 Самая крупная победа: Россия — Замбия 13:1
 Самое крупное поражение: Иран — Россия 3:0

Игроки сборной в 2011 году 
Цветом выделены игроки, дебютировавшие за сборную в 2011 году

Вратари

Полевые игроки

Статистика по клубам

Товарищеские матчи против сборной Бразилии по мини-футболу

Матчи отборочного турнира на чемпионат Европы 2012 года 

Сборная России успешно квалифицировалась на европейское первенство.

Товарищеские матчи против сборной Португалии

Гран-при 2011

Матчи группового этапа

Плей-офф 

Россия выиграла на турнире серебряные медали.

Товарищеские матчи против сборной Ирана

Отборочный турнир ЧМ-2012

Группа 7

Ссылки 
 Национальная сборная России на сайте АМФР

Мини-футбол в России